Хауэр — фамилия.

Известные носители:
 Хауэр, Рутгер (1944—2019) — нидерландский и американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Хауэр, Йозеф Маттиас (1883—1959) — австрийский композитор и музыкальный теоретик.